Oswalt ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Oswalt (* 1954), deutscher Komponist
 August Oswalt (1892–1983), deutscher Bankier und Politiker (CDU)
 Heinrich Oswalt (1830–1891), deutscher Verleger und Autor
 Henry Oswalt (1849–1934), Jurist und Politiker
 Johann Oswalt (1712–1752), deutscher Anwerber von Kolonisten, siehe Johann Osswald
 Patton Oswalt (* 1969), amerikanischer Schauspieler
 Philipp Oswalt (* 1964), deutscher Architekt und Publizist
 Ruth Oswalt (* 1946), Schweizer Schauspielerin
 Vadim Oswalt (* 1957), deutscher Historiker und Geschichtsdidaktiker
 Walter Oswalt (1959–2018), deutscher Publizist und Sozialphilosoph

Siehe auch:
 Oswald
 Osswald
 O’Swald